benzen, 
 benzen Dewara,